Wu-lan-mu-lun Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tuotuo He, vattendrag, Qinghai, 
 Ulan Moron He, vattendrag, 
 Datong He, vattendrag, 

Robotskapade Kinaförgreningar